Les mots Europaeus (masculin), Europaea (féminin) et Europaeum (neutre) sont originellement les trois formes du nominatif singulier d'un adjectif latin signifiant « d'Europe, européen ».

Sciences et techniques

Astronomie et en planétologie 
 (8968) Europaeus est un astéroïde de la ceinture principale.

Biologie 
  En taxonomie, les mots europaeus, europaea et europaeum (en italique et sans majuscule) servent d'épithète spécifique ou de nom subspécifique pour nommer des espèces et sous-espèces animales ou végétales rencontrées en Europe. Consulter la liste générée automatiquement.

Culture et société 
 Europaeum est une alliance de seize universités européennes qui rassemble des étudiants et des professeurs travaillant dans les sciences humaines et sociales.

Anthroponyme 
 David Emmanuel Daniel Europaeus (1820-1884) est un collecteur de poésie finnoise, linguiste et archéologue finlandais.

Épithète spécifique